Diou, comune della Francia nel dipartimento dell'Allier
Diou, comune della Francia nel dipartimento dell'Indre
Diou, comune del Mali nel circondario di Kadiolo